Chvála může být:

 vyslovená, psaná nebo přednesená pochvala, kladně hodnocená lidská činnost
 římskokatolický pozdrav Chvála Kristu
 křesťanský chvalozpěv, vzdaní chvály Hospodinu

příjmení
 Emanuel Chvála (1851–1924), český hudební kritik a skladatel
 Jan Chvála (1981–2021), český sportovní lezec a mistr ČR v boulderingu
 Jiří Chvála (* 1933), český sbormistr a hudební pedagog
Josef Chvála (1826–1872), český architekt Buštěhradské dráhy
 Tomáš Chvála (Hardy; * 1984), český filmový publicista, novinář, spisovatel a scenárista

jiný význam
 Chvála bláznivosti, filozofický spis Erasma Rotterdamského z roku 1509